Мисс Мира 2001 () — 51-й ежегодный конкурс красоты, проводился 16 ноября 2001 года в Сан-Сити, ЮАР. За победу на нём соревновалось 93 претендентки, победительницей стала представительница Нигерию Агбани Дарего.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-10

 1. Нигерия
 2. Украина
 3. Никарагуа
 4. Испания
 5. Югославия

 6. Шотландия
 7. Китай
 8. Аруба
 9. Россия
 10. ЮАР

Топ-5
 1. Китай
 2. Никарагуа
 3. Шотландия
 4. Нигерия
 5. Аруба

Участницы 

  — Cherrisse Wood
  — Adalgisa Alexandra da Rocha Gonçalves
  — Janelle Williams
  — Virginia di Salvo
  — Zerelda Candice (Zizi) Lee Wai-Yen
  — Eva Milic
  — Daniela Rockenschaub
  — Tabassum Ferdous Shaon
  — Stephanie Chase
  — Dina Tersago
  — Claudia Ettmüller
  — Ana Mirjana Račanović
  — Masego Sebedi
  — Joyce Yara Aguiar
  — Melinda McGlore
  — Stanislava Karabelova
  — Tara Hall
  — Shannon McLean
  — Christianne Balmelli Fournier
  — Bing Li
  — Jeisyl Amparo Vélez Giraldo
  — Piarella Peralta Rodríguez
  — Rajna Raguz
  — Christiana Aristotelous
  — Andrea Fiserova
  — Jeimy Castillo Molina
  — Carla Lorena Revelo Pérez
  — Салли Кеттл (Sally Kettle)
  — Liina Helstein
  — Jenni Hietanen
  — Emmanuelle Chossat
  — Adina Wilhelmi
  — Selasi Kwawu
  — Luann Richardson
  — Valentini Daskaloudi
  — Olive Gopaul
  — Radasha Hoʻohuli
  — Irena Pantelic
  — Gigi Chung Pui Chi
  — Zsoka Kapocs
  — Kolbrún Pálina Helgadóttir
  — Sara Corner
  — Catrina Supple
  — Keren Schlimovitz
  — Paola d’Antonino
  — Regina Beaver
  — Yuka Hamano

  — Daniella Kimaru
  — Seo Hyun-jin
  — Dina Kalandarova
  — Christina Sawaya
   — Sandra Spašovska
  — Tassiana Boba
  — Elizabeth Pullu
  — Sasha Tan Hwee Teng
  — Christine Camilleri
  — Tatiana Rodríguez
  — Michelle Heitha
  — Amie Hewitt
  — Ligia Cristina Argüello Roa
  — Agbani Darego
  — Анджела Маккарти (Angela McCarthy)
  — Malin Johansen
  — Lourdes González Montenegro
  — Viviana Rivasplata
  — Gilrhea Castañeda Quinzon
  — Joanna Drozdowska
  — Claudia Jesus Lopez Borges
  — Bárbara Serrano Negrón
  — Vanda Petre
  — Irina Kovalenko
  —  (Juliet-Jane Horne)
  — Angelina Johnson
  — Jana Ivanova
  — Rebeka Dremelj
  — Jo-Ann Strauss
  — Macarena García Naranjo
  — Genesis Romney
  — Camilla Maria Bäck
  — Mascha Santschi
  — Teriitamihau Rava Nui
  — Happiness Mageese
  — Lada Engchawadechasilp
  — Sacha Hill
  — Tuğçe Kazaz
  — Victoria Kabuye
  — Oleksandra Nikolayenko
  —  (Carrie Stroup)
  — María Daniela Abásolo Cugnetti
  — Andreína Prieto
  — Шарлотт Фэйчни (Charlotte Faichney)
  — Tijana Stajšić
  — Nokhuthula Mpuli

Порядок участниц 

Группа 1
 Ангола
 Аргентина
 Аруба
 Австралия
 Австрия
 Американские Виргинские острова
 Боливия
 Бразилия
 Британские Виргинские острова
 Хорватия
 Германия
 Португалия

Группа 2
 Барбадос
 Босния и Герцеговина
 Ботсвана
 Болгария
 Чешская Республика
 Венгрия
 Ямайка
 Кения
 Словакия
 Словения
 Тринидад и Тобаго

Группа 3
 Украина
 Чили
 Коста-Рика
 Доминиканская Республика
 Эстония
 Латвия
 Румыния
 Россия
 Уганда
 Колумбия
 Зимбабве

Группа 4
 Гана
 Исландия
 Уэльс
 Бельгия
 Антигуа
 Кипр
 Танзания
 Франция
 Македония
 Италия
 Каймановы острова

Группа 5
 Сингапур
 ЮАР
 Канада
 Венесуэла
 Англия
 Мексика
 Никарагуа
 Нидерланды
 США
 Китай
 Уругвай
 Швейцария

Группа 6
 Финляндия
 Hong Kong Китай
 Ирландия
 Мадагаскар
 Малави
 Мальта
 Нигерия
 Филиппины
 Польша
 Швеция
 Югославия
 Синт-Маартен

Группа 7
 Северная Ирландия
 Таиланд
 Испания
 Гайана
 Греция
 Эквадор
 Ливан
 Гибралтар
 Пуэрто-Рико
 Перу
 Панама
 Малайзия

Группа 8
 Бангладеш
 Намибия
 Израиль
 Гавайи
 Таити
 Турция
 Новая Зеландия
 Норвегия
 Индия
 Корея
 Япония
 Шотландия

Заметки

Дебют 
 Малави участвовала в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Гавайи последний раз участвовали в 1959 году.
 Антигуа последний раз участвовала в 1991 году.
 Китай последний раз участвовал в 1994 году.
 Никарагуа последний раз участвовало в 1998 году.
 Гайана, Латвия, Синт-Маартен и Таиланд последний раз участвовали в 1999 году.

Отказались 
 Кюрасао, Дания, Гватемала, Казахстан, Непал, Парагвай и Шри-Ланка не участвовали по неизвестным причинам.
 Багамские острова и Свазиленд не участвовали. Участница с Багамских островов заболела, а участница из Свазиленда не участвовала из-за проблем с финансами.
 Литва не участвовала из-за конфликта планирования.
 У Молдовы возникли проблемы с возрастным требованием для участниц.

Участие в других конкурсах

Примечание

См. также 
 Мисс Вселенная 2001
 Мисс Интернешнл 2001
 Мисс Земля 2001

Ссылки 
 Мисс Мира 2001

Мисс мира
События 16 ноября
Ноябрь 2001 года
2001 год в ЮАР